Homonymie en géographie
Le  est le parallèle joignant les points de la surface de la Terre dont la latitude est égale à 20 degrés :
  nord, dans l'hémisphère nord
  sud, dans l'hémisphère sud

 Note
Lorsque l'expression «  parallèle » est utilisée sans précision, l'hémisphère concerné dépend du contexte.